Oman je lahko: 
 Oman, obmorska država v jugozahodni Aziji
 Oman (priimek), priimek več znanih ljudi
 Oman (rod) (lat. Inula), rod rastlin iz družine nebinovk